Ditlev eller Detlev Rantzau kan henvise til flere personer:

 Ditlev Rantzau (landdrost) (1577-1639) – til Panker, godsejer og landdrost
 Ditlev Rantzau (1617-1684) – officer
 Ditlev Rantzau (1644-1697) – rigsgreve og statholder i hertugdømmerne
 Ditlev Rantzau (1689-1746) – rigsgreve og landråd
 Ditlev Rantzau (1725-1782) – godsejer, officer og kammerherre